Толеман TG183 e болид създаден от Рори Бюр и състезаван от отбора на Толеман. Колата участва в последните две състезания от сезон 1982 във Формула 1. състезавано от Дерек Уорик. През 1983 подобрена версия на TG183B бе създадена и британеца е присъединен заедно с италианеца Бруно Джакомели. Отбора постигна 10 точки като завърши на десета позиция при конструкторите. През 1984 отново е използвано а пилоти са Айртон Сена и Джони Чекото. Единствено Сена в първия си сезон за тима и във Формула 1 спечели само 2 точки. TG183B участва само в 4 състезания преди TG184 да бъде представен.

Класиране във Формула 1 

Болиди от Формула 1